

Patronyme 

 Georg Strube (1869-1932), médecin allemand.
 Henrik Strube (1949-), guitariste, musicien et compositeur danois.
 Jürgen Strube (1939-), gestionnaire allemand.

Astronomie 
 (23875) Strube, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.